AAF est un code, qui peut désigner :
  ;
 {{CodeAviation|A|A|aAITA|Apalachicola Municipal Airport, dans le comté de Franklin en Floride aux États-Unis}}.

AAF est un sigle, qui peut désigner :
 Académie d'agriculture de France, une association française contribuant à l'évolution de l'agriculture et du monde rural ;
 Archives de l'Art français, une série publiée depuis 1872 par la Société de l'Histoire de l'Art français ; 
 Association des archivistes français ;
 Ateliers d'art de France, un syndicat professionnel français des métiers d'art fondé en 1868 ;
 Advanced Authoring Format, un format de fichiers numériques en postproduction vidéo ;
 Alien Ant Farm, un groupe de rock californien formé en 1996 ;
 , en français aérodrome militaire, sigle que l'on trouve à la fin des noms d'aérodromes militaires américains, comme  ou  ;
 , en français force aérienne de l'armée des États-Unis, aussi abrégée en USAAF, l'ancêtre de l'actuelle  ;
 American Air Filter, une entreprise de filtration d'air.
 Agriculture Au Féminin, qui est un réseau défendant le droit à l'égalité homme femme dans le milieu agricole.
 Alliance of American Football, ligue de football américain professionnel.